Edgar P. Jacobs, (1904-1987) autor belga.
 Antonio Edo Mosquera, (1922-2003) autor valencià.
 Edgar Cantero (1981-) autor català